

Musica 
 The Wild Hunt – traccia dell'album Vovin dei Therion del 1998
 The Wild Hunt – album di The Tallest Man on Earth del 2010
 The Wild Hunt – album dei Watain del 2013

Televisione 
 Guerrieri (The Wild Hunt) – episodio della terza stagione di Grimm